Er zijn twee studentenverenigingen aan de Katholieke Universiteit Leuven die de naam Lovania dragen:

 K.A.V. Lovania Leuven, opgericht in 1896, is een studentenvereniging naar Duitse traditie en is geaffilieerd met de Duitse studentenkoepel, het Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen (CV).  De vereniging is te herkennen aan de kleuren groen-wit-rood, met gouden zoom.  
 K.V.H.C. Lovania Leuven, opgericht in 1922, is een studentenvereniging naar Vlaamse traditie en is geaffilieerd met het Seniorenkonvent Leuven en het KVHV.  De vereniging is te herkennen aan de kleuren rood-wit-rood met gouden zoom.